Gift of Gab puede referirse a:

Gift of Gab: película de 1934.
Gift of Gab: rapero, MC de San Francisco/Bay Area hip-hop duo Blackalicious, y uno de los miembros Quannum Projects.